Рауль Сурита (; род. 10 января 1950, Сантьяго) — чилийский поэт.

Биография 
Закончил Технический университет в Вальпараисо, получил инженерную специальность. В начале 1970-х вошел в круги литературной богемы. После военного переворота в 1973 был как коммунист арестован, находился в заключении, подвергался пыткам. Чтобы заработать на жизнь, торговал компьютерами. Познакомился с Никанором Паррой. Дебютировал стихами в 1975. Стал членом авангардистской группы CADA ( — Коллектив художественных действий), в которую входила также Диамела Эльтит. Выступал с перформансами, материалом которых делал собственное тело, подвергая его мучениям. С начала 1980-х годов, двигаясь от традиционной литературы в сторону тотального искусства, организовывал поэтические перформансы, когда строки его стихов выписывались самолетами в синем небе с помощью белого дыма или гигантскими буквами чертились на песке пустынь. Таким образом им была создана стихотворная трилогия Чистилище (1979), Преддверие рая (1982), Новая жизнь (1994). В этот период Сурита отошел от коммунистических взглядов.

В 1984 получил стипендию Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма, как приглашенный профессор преподавал в университете Тафтса, университете штата Калифорния и др. В 1990, при президенте Патрисио Эйлвине, был назначен атташе по культуре в Риме.

Страдает болезнью Паркинсона.

Произведения 
 Чистилище/ Purgatorio (1979)
 Преддверие рая/ Anteparaíso (1982, рецензия Хорхе Эдвардса — ,)
 В раю никого нет/ El paraíso está vacío (1984)
 Песнь об ушедшей любви/ Canto a su amor desaparecido (1985)
 Любовь к Чили/ El amor de Chile (1987)
 Песнь о реках, которые тянет друг к другу/ Canto de los ríos que se aman (1993)
 Новая жизнь/ La vida nueva (1994, поэтическая премия г. Сантьяго)
 Самый белый день/ El día más blanco (2000)
 О любви, страдании и новом тысячелетии/ Sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo milenio (2000)
 Фронтовые стихи/ Poemas militantes (2001)
 INRI’2' (2003)
 Мертвые стихи/ Los poemas muertos (2006)
 Мертвые земли/ Los países muertos (2007)
 Водяные города/ Las ciudades de agua (2008)
 In Memoriam (2008)
 Пять фрагментов/ Cinco fragmentos (2008)
 Записные книжки времен войны/ Cuadernos de guerra (2009)
 Сны для Куросавы/ Sueños para Kurosawa (2010)
 Zurita'' (2011)

Признание 
Премия Пабло Неруды (1988). Национальная премия Чили по литературе (2000). Поэтическая премия имени Хосе Лесамы Лимы (Куба, 2006). Стихи переведены на многие языки, включая китайский и бенгали.

Публикации на русском языке 
 Стихи/ Вступление и перевод Евг. Евтушенко// Иностранная литература, 1988, № 2.

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвященный поэту
 Сайт, посвященный поэту
 Интервью, 2009

Поэты Чили
Коммунисты Чили